T-shirt
Voetbalshirt
Overhemd
Een dunne trui